Miejscowości w Polsce 
 Łuby – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Międzyrzec Podlaski 
 Łuby – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Osiek
 Łuby – część wsi Murawy w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim, w gminie Piątnica

 Zobacz też Godlewo-Łuby, Łuby-Kiertany, Łuby-Kurki